Catalunya:
 Sant Pere i Sant Pau d'Arres, una església catòlica d'Arres
 Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar, una església catòlica de Canet de Mar
 Sant Pau i Sant Pere d'Esterri de Cardós, una catòlica d'Esterri de Cardós
 Sant Pere i Sant Pau del Castell de Jóc, una capella a Jóc
 Sant Pere i Sant Pau de Perpinyà, una església ortodoxa de Perpinyà
 Mallorca:
 Sant Pere i Sant Pau de Castellitx, una església catòlica de Castellitx, a Algaida
 País Valencià:
 Església arxiprestal de Sant Pere i Sant Pau d'Ademús, una església catòlica d'Ademús
 Egipte:
 Església de Sant Pere i Sant Pau (el Caire), una església copta al Caire
 Luxemburg:
 Església de Sant Pere i Sant Pau (Luxemburg), una església ortodoxa de Luxemburg

Vegeu també 
 Catedral de Sant Pere i Sant Pau (desambiguació)
 Església de Sant Pere
 Església de Sant Pau
 Solemnitat de Sant Pere i Sant Pau